Bell se poate referi la:

 Bell, un oraș din provincia Oos-Kaap, Africa de Sud
 Bell, comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Bell, o comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Bell, poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie
 John Stewart Bell, fizician irlandez
 John Bell (politician din Tennessee)